Новак Джокович — победитель турнира.

Сеянные 

  Роджер Федерер (Полуфинал)
  Рафаэль Надаль (Полуфинал)
  Новак Джокович (Титул)
  Николай Давыденко (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Энди Маррей (Первый раунд)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Томми Робредо (Второй раунд)
  Джеймс Блэйк (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Михаил Южный (Четвертьфинал)
  Маркос Багдатис (Третий раунд)
  Карлос Мойя (Первый раунд)
  Иван Любичич (Первый раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Первый раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
  Иво Карлович (Третий раунд)
  Хуан Монако (Третий раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Четвёртый раунд)
  Поль-Анри Матье (Четвёртый раунд)
  Яркко Ниеминен (Четвертьфинал)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Станислас Вавринка (Второй раунд)
  Николас Альмагро (Первый раунд)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Филипп Кольшрайбер (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Первый раунд)
  Игорь Андреев (Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые